Бюлент Улусой (* 1978) — турецький боксер. Бронзовий призер чемпіонату світу, чемпіон Європи.
 Ісмаїл Чем Улусой (* 1996) — турецький баскетболіст.
 Озге Улусой (* 1982) — турецька модель, телеведуча, акторка кіно і телебачення. Фіналістка конкурсу «Міс Туреччина» 2003 року (посіла друге місце).
 Галук Улусой (* 1958) — колишній президент Турецької федерації футболу.
 Чагатай Улусой (* 1990) — турецький актор та модель.
Турецькі прізвища